Een verkeersweg:
 N971 (België)
 N971 (Nederland), zie Provinciale weg 971

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing